Fullerton může znamenat:

Geografie 
 Fullerton (mys) – mys v Nunavutu v Kanadě
 Fullerton (Kalifornie) – město v Kalifornii v USA
 Fullerton (Maryland) – město v Marylandu v USA
 Fullerton (Nebraska) – město v Nebrasce v USA
 Fullerton (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě v USA
 Fullerton (Pensylvánie) – město v Pensylvánii v USA

Lidé 
 Charles Fullerton – americký vojenský letec a astronaut

Související články 
 Fullerton Cove – město v Austrálii